„Asama” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Asama” – korweta śrubowa z lat 60. XIX wieku
 „Asama” – krążownik pancerny typu Asama z końca XIX wieku
 „Asama” (PS-47) – okręt patrolowy typu Bizan z lat 60. XX wieku
 „Asama” (PS-205) – okręt patrolowy typu Tsurugi z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów